Miejscowości w USA:
 Brooklyn Park – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Brooklyn Park – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin